Эсекье́ль Адриа́н Сирилья́но (; 24 января 1992, Касерос) — аргентинский футболист, полузащитник. Выступал за молодёжную сборную Аргентины.

Биография 
Воспитанник футбольной школы «Ривер Плейта». Дебютировал он в составе «Ривера» 11 апреля 2010 года в выездном матче против клуба «Атлетико Тукуман». Тогда он вышел в стартовом составе и играл в центре поля в паре со своим будущим тренером Матиасом Альмейдой, которому тогда было уже 36 лет. Своей манерой игры и действиями в центре поля Эсекьель напоминал Хави, за что получил прозвище «Маленький Хави». Также его называют новым «Маскерано». В 2012 году он пробовался в «Манчестер Сити», однако не прошёл просмотр и вынужден был вернуться в «Ривер». В 2013 году на правах аренды играл за «Верону», однако по семейным обстоятельствам вернулся в «Ривер Плейт». В 2014 году провёл несколько матчей за «Ривер» в качестве капитана команды. Также Сирильяно был игроком молодёжной сборной Аргентины, в составе которой он выступал на МЧМ-2011.

В 2016 году, после ареста за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и сопротивления аресту, «Ривер Плейт» разорвал контракт с Сирильяно. Впоследствии он выступал за «Атлетико Тукуман», мексиканский «Сакатепек», чилийский «Сан-Луис Кильота». В 2021 году провёл свой последний матч на профессиональном уровне за «Годой-Крус». В 2022 году играл на любительском уровне в итальянской Серии D за команду «Чинтиальбалонга».

15 августа 2022 года полиция арестовала Эсекьеля Сирильяно в муниципалитете 3 Февраля провинции Буэнос-Айрес. Сирильяно проник в чужой дом в Касеросе с целью ограбления. Сирильяно произвёл несколько выстрелов из пистолета калибром 9 мм. Футболист был одет в футболку с символикой французского «Пари Сен-Жермен» и носил длинные штаны с логотипом «Боки Хуниорс». Полиция предъявила ему обвинение в незаконном ношении огнестрельного оружия и нарушении неприкосновенности жилища.

Достижения 
  Вице-чемпион Аргентины (2): Финаль 2014, 2014
  Победитель Примеры B Насьональ (1): 2011/12
 Обладатель Южноамериканского кубка (1): 2014 (не играл)

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу (до 20 лет)
Игроки ФК «Ривер Плейт»
Игроки ФК «Эллас Верона»
Игроки ФК «Даллас»
Игроки ФК «Тигре»
Игроки ФК «Атлетико Тукуман»
Игроки ФК «Сакатепек»
Игроки ФК «Сан-Луис» Кильота
Игроки ФК «Годой-Крус»